, film italien muet de C. Louis Martini sorti en 1927 ;
 L'intrusa, film italien de Raffaello Matarazzo sorti en 1956 ;
 L'intrusa, film italien de Leonardo Di Costanzo sorti en 2017.

Voir aussi